Нуево Гереро има више значења:

 Нуево Гереро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Гереро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Гереро (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику